Надежда Пак (1921 год, Спасск-Дальний, Дальневосточная республика — 1993 год) — колхозница, Герой Социалистического Труда (1948).

Биография 
Родилась в 1921 году в городе Спасск-Дальний Дальневосточной республики. После депортации корейцев с Дальнего Востока была на спецпоселении в Талды-Курганской области Казахской ССР. С 1940 года работала в колхозе имени МОПРа Талды-Курганского района Талды-Курганского области. В 1944 году была назначена звеньевой полеводческого звена.

В 1945 году полеводческое звено Надежды Пак собрало по 12 центнеров пшеницы вместо планового количества 11 центнеров, за что она была награждена в 1946 году медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг». В 1946 году звено собрало по 12,5 центнеров пшеницы вместо плана 10 центнеров. В 1947 году звено собрало по 38,2 центнера пшеницы с гектара с участка площадью 9 гектаров. За свой доблестный труд была удостоена в 1948 году звания Героя Социалистического Труда.

Награды 
 Герой Социалистического Труда — Указом Президиума Верховного Совета от 28 марта 1948 года.
 Орден Ленина (1948);
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»;

Источник 
 Герои Социалистического труда по полеводству Казахской ССР. Алма-Ата. 1950. 412 стр.

Ссылки 
 
 Из истории кроейской диаспоры в СССР и России
 Герои вне времени: корейцы — Герои Социалистического Труда

Полеводы